Filidutter är salta karameller med olika smaker. Filidutter tillverkas och marknadsförs av Konfekta och Karamellkungen. Filidutter kan ha olika typer av fyllning men har alltid saltlakritspulver utanpå en yta med smak av banan. Fyllningen är av syrlig karaktär.

Källor 
https://web.archive.org/web/20141006074030/http://www.konfekta.se/1/sv/pasar/filidutter.php

Noter

Godis